Rezultati Prvenstva Anglije 1963 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Smith je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith (prvakinja)
  Lesley Turner (četrti krog)
  Adrianne Haydon (polfinale)
  Darlene Hard (polfinale)
  Jan Lehane (četrtfinale)
  Věra Suková (tretji krog)
  Maria Bueno (četrtfinale)
  Renee Schuurman (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1963